Алла — православне жіноче ім'я
 Алла Готфська (? — бл. 375) — ранньохристиянська свята

Прізвище 

Алла () — албанське прізвище
 Альбі Алла ( 1993) — албанський футболіст
 Садіна Алла — албанська манекенниця, переможниця конкурсу «Міс Всесвіт Албанія» (2007)

Топонім 

 Алла — улус Курумканського району в Бурятії
 Алла-ле-Мін —  муніципалітет у Франції

Див. також 
 Alla breve
 Ала (значення)
 Ола